Чемпионат Европы по хоккею на траве среди мужчин 1974 года — 2-й розыгрыш чемпионата Европы по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 2 по 11 мая в городе Мадрид (Испания).

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для отбора участников соревнований по хоккею на траве на летней Олимпиаде 1976 в Монреале. Квалификацию проходили команды, занявшие три первых места.

Победителями чемпионата впервые в своей истории стала сборная Испании, победившая в финале сборную ФРГ со счётом 1:0. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Нидерландов, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Англии со счётом 4:1.

В чемпионате принимало участие 18 команд, разбитых на четыре группы (две группы по 5 команд и две — по 4 команды), после чего 8 лучших команд играли по «олимпийской системе» (четвертьфиналы, полуфиналы, финал). Начиная со следующего чемпионата 1978 года, формула розыгрыша изменилась: число команд сократилось до 12, две группы по 6 команд, по две лучших команды выходят сразу в полуфиналы.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница о чемпионате с сайта EHF eurohockey.org, сохраненная в виде PDF-файла на сайте web.archive.org
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

1974
Май 1974 года
Спорт в Испании в 1974 году
1974 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Испании
Международные спортивные соревнования в Мадриде
Чемпионаты Европы в 1974 году
Чемпионаты Европы в Испании